Atika - pokrajina in polotok v srednji Grčiji okoli Aten
 Atika (arhitektura) - stena nad vhodom
 Atika (bivša država) - zgodovinska grška regija, ki vključuje mesto Atene